La Serie A 1955 è stata la 36ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. Il campionato tornò a disputarsi in un girone unico con partite di andata e ritorno, e vide l'affermazione della Rari Nantes Camogli, giunta al suo quinto titolo nazionale.

Risultati

Classifica finale

Verdetti
 Rari Nantes Camogli Campione d'Italia
 SN Mameli e Triestina retrocesse in Serie B

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1955
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto